Василий Рязанцев:
 Рязанцев, Василий Иванович (1803—1831) — русский комик.
 Рязанцев, Василий Константинович (1911—1974) — генерал-лейтенант.